Bammersdorf ist der Ortsname von

 Bammersdorf (Eggolsheim), Ortsteil des Marktes Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Bammersdorf (Merkendorf), Ortsteil der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern